Oancea se poate referi la:

Denumiri geografice 
 Oancea, Brăila
 Oancea, Galați, reședința comunei cu același nume
 Slobozia Oancea, Galați
 Râul Oancea (dezambiguizare)

Nume de familie 
Florin Oancea
Ioan Oancea
 Traian Oancea
 Tudorel Oancea
 Viorel Oancea
 Zosim Oancea

Prenume 
 Oancea Averescu

Vezi și 
 Ion (dezambiguizare)
 Oncești (dezambiguizare)

Toponime românești
Nume de familie românești